El término contenedor hace referencia a varios artículos:

Transporte de mercancías
 Contenedor marítimo o contenedor ISO, gran recipiente utilizado en el transporte de mercancías.
 Contenedor aéreo o ULD, para transporte aéreo de mercancías.
 Grúa pórtico para contenedores

Informática
 Contenedor de software
 Contenedor web
 Formato contenedor
 Formato contenedor de metadatos
 Contenedor mágico, antipatrón de diseño.

Además
 Contenedor de búsqueda de blancos, herramienta utilizada por la aviación militar.
 Contenedor o Cubo de basura
 Contenedor sobrenatural, en mitología, envase para encerrar a seres sobrenaturales.
 Modelo de cubo de basura, teoría de las organizaciones
 Programa contenedor, contenedor televisivo, bloque televisivo o programa ómnibus, es un programa de televisión o radio de larga duración.